Massonneau ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Gottfried Heinrich Carl Massonneau (1801–1872), preußischer Bürgermeister und Amtmann von Billerbeck 
 Louis Massonneau (1766–1848), Leiter und Konzertmeister der Hofkapelle Schwerin
 Valérie Massonneau (* 1965), französische politische Journalistin, siehe Valérie Trierweiler